XIV Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet 1985 odbyły się w Holandii między 29 września a 6 października 1985 roku. Mecze rozgrywane były w Beverwijk, Enschede, Leeuwarden, Sittard oraz w Arnhem.

Tytuł sprzed dwóch lat broniła reprezentacja NRD. Mistrzostwo po raz  jedenasty zdobyła reprezentacja Związku Radzieckiego.

System rozgrywek 
W turnieju wzięło udział  12 drużyn, które zostały podzielone na trzy grupy. Pierwsze dwa zespoły z każdej z grup awansowały do grupy finałowej, której zwycięzca zdobywał mistrzostwo. Zespoły z miejsc 3 i 4 walczyły ze sobą zajmując miejsca 7-12.

Faza kwalifikacyjna

Grupa A 
Tabela

Wyniki

Grupa B 
Tabela

Wyniki

Grupa C 
Tabela

Wyniki

Faza finałowa

Grupa dla miejsc 7-12 
Tabela

Wyniki

Grupa mistrzowska 
Tabela

Wyniki

Klasyfikacja końcowa 

Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet
1985 w piłce siatkowej
1985 w Holandii
Piłka siatkowa w Holandii
Sport w Enschede
Arnhem